Le tournoi de squash Virginia Pro Championship 2007 est l'édition 2007 du tournoi Virginia Pro Championships qui se déroule à Richmond (Virginie) du 27 janvier au . Le tournoi fait partie de la catégorie PSA 5 Star et il est doté de  de prix. 

Le tournoi comprend 16 joueurs dont 8 têtes de série et une wild card Patrick Chifunda.

Anthony Ricketts remporte le titre en battant en finale Lee Beachill.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Virginia Pro Championships

Liens externes 

Virginia Pro Championships
Sport aux États-Unis en janvier 2007
Sport aux États-Unis en février 2007
Squash en 2007